«Магариф» ( — просвещение) — названия:

 «Магариф» — педагогическое издательство в Казани.
 «Магариф» — научно-педагогический журнал на татарском языке, издающийся в Казани (в 1938—1990 гг. — «Совет мәктәбе»).